Cette liste recense les éléments du parc de locomotives électriques BB 17000, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Pour une raison de lisibilité, le tableau indique seulement les noms des dépôts.

État du matériel 
Aucune machine n'est encore en circulation.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF
 Transilien
 Livrées SNCF
 Dépôt de La Chapelle
 Île-de-France Mobilités (ex-STIF)

17000
Matériel roulant Transilien
Matériel roulant du TER
 
BB